Капустянский — фамилия; имеет женскую форму Капустянская.

Известные носители 
 Капустянский, Владимир Геннадьевич (4 марта 1940 — 24 декабря 2018) — генерал-майор милиции, начальник управления МВД РФ по Орловской области.
 Капустянский, Данил Евгеньевич (род. 30 октября 2004) — российский футболист.
 Капустянский, Николай Александрович (1 февраля 1879 — 19 февраля 1969) — украинский военный деятель, один из руководителей Организации украинских националистов.